Бэнкстон () — многозначное понятие.

Фамилия 
  (1893—1970) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Филадельфия Атлетикс».
 Бэнкстон, Джон (род. 1963) — американский художник и иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание Музея современного искусства в Сан-Франциско.
  (род. 1947) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Окленд Рэйдерс» (1977).
  (род. 1983) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Окленд Атлетикс».
 Бэнкстон, Этель — американская теннисистка, финалистка Чемпионата США в смешанных парах (1893).

Топоним 
  — город в округе Дубьюк штата Айова (США).